Strale ist:
 bis 1429 der Name von Dänholm
 Strale Jolle, ein Segelsportboot
 Strale S.p.A., ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Strale, 1924 kurzzeitig Name des Zerstörers Euro der Lampo-Klasse (1899) 
 Strale, 1932–1942 ein Zerstörer der Dardo-Klasse der Regia Marina